Arkansas City puede referirse a:

 Arkansas City, localidad de Kansas ()
 Arkansas City, localidad de Arkansas ()